Институт физики Общества Макса Планка () — научно-исследовательский институт общества Макса Планка, расположенный в Мюнхене (Бавария, Германия), специализирующийся в области физики элементарных частиц и астрофизики. Институт является частью общества Макса Планка, также известен как институт Вернера Гейзенберга, его первого руководителя в Мюнхене.

История 
Идея создания института возникла в 1914 году и принадлежала немецким учёным Фрицу Габеру, Вальтеру Нернсту, Максу Планку, Эмилю Варбургу и Генриху Рубенсу.

1 октября 1917 года институт был официально учреждён в Берлине. Альберт Эйнштейн стал его первым директором. В октябре 1922 года А. Эйнштейна сменил Макс фон Лауэ в должности управляющего директора. Эйнштейн отказался от должности директора института в апреле 1933 года. В июне 1942 года должность директора занял Вернер Гейзенберг.

После окончания Второй мировой войны, в 1946 году институт был переведён из Берлина в Гёттинген и переименован в Институт физики Макса Планка. Вернер Гейзенберг остался его директором. В 1946 году Карл Фридрих фон Вайцзеккер и Карл Виртц стали руководителями отделений теоретической и экспериментальной физики соответственно.

В 1955 институт переехал в Мюнхен, и вскоре началось строительство нынешнего здания. Институт переехал в него 1 сентября 1958 года и стал называться Институтом физики и астрофизики Макса Планка.

В 1991 году институт был разделён на Институт физики общества Макса Планка, Институт астрофизики Общества Макса Планка и Институт внеземной физики Общества Макса Планка.

В настоящее время является одним из ведущих мировых научно-исследовательских институтов в области физики элементарных частиц. Финансируется из федерального (50 %) и земельного (50 %) бюджета.

Директорами института физики общества Макса Планка в разные годы были:
 Людвиг Бирман
 Хайнц Биллинг
 Герд Бушхорн
 Карл Фридрих фон Вайцзеккер
 Эмиль Варбург
 Карл Виртц
 Фриц Габер
 Вернер Гейзенберг
 Герхард фон Гирке
 Петер Дебай
  — 1970—1971, 1977—1980, 1987—1992
 Макс фон Лауэ
 Вальтер Нернст
 Макс Планк
 Генрих Рубенс
 Лео Стодольский
 Леон Ван Хоув
 Норберт Шмитц
 Альберт Эйнштейн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Общество Макса Планка
Научные институты Германии
Появились в 1917 году в Германии
Физические институты
Научные организации Мюнхена